Наби Садыкович Дагиров — дагестанский композитор, народный артист РСФСР (1982), один из основоположников национальной профессиональной музыки 20 века. Дочь: Аида Зайцева — народный артист Украины.

Биография 
Наби Садыкович Дагиров родился 14 октября 1921 года в селении Верхнее Казанище Буйнакского района Дагестана, по национальности кумык.

В 1934-39гг. — обучался в Махачкалинском музыкальном техникуме по классу валторны. В 1939 году Дагиров — студент Саратовской консерватории. В годы Великой отечественной войны был призван в ряды Вооруженных Сил СССР. В 1946—1952 годы учёба в Ленинградской консерватории у М. Штейнберга (ученика Н. Римского-Корсакова), и М. Волошинова в аспирантуре.

В 1952—1963 гг. Дагиров — художественный руководитель Ансамбля песни и танца Дагестана. С 1963 года — директор Махачкалинского музыкального училища. Дагиров первый и бессменный в течение 20 лет председатель Дагестанского хорового общества. С 1956 года — член Правления дагестанского Союза Композиторов, в 1970-80е годы — Председатель Правления. Наби Дагиров избирался депутатом Верховного Совета СССР 4-го созыва.

За годы педагогической работы подготовил много учеников — деятелей культуры: Казбек Шамасов, Аркадий Агабабов, Магомед Касумов, Маймусат Коркмасова, Зухра Агагишиева, Валерий Шаулов, Аида Джафарова.

Творчество 
Творчество Наби Дагирова, одного из первых профессиональных музыкантов Дагестана, положило начало ведущим жанрам композиторского творчества — симфоническому и вокально-симфоническому, кантатно-ораториальному, фортепианному, оперному, камерно-инструментальным, хоровым и вокальным формам. Его талантом и трудом создавалось духовное богатство Дагестана XX века. Творчество Дагирова — целая эпоха в становлении музыкального искусства и культурной жизни Дагестана.

Работы 
Н. Дагировым написано:
три симфонии; две оперы Йырчи Казак и Клинок Базалая, балет Парту Патима, пять симфонических поэм и увертюры. Тридцать Прелюдий-картин для фортепиано, фантазия Харс и Токката для фортепиано, концерт для скрипки с оркестром, концерт для агач-комуза с оркестром народных инструментов, струнный квартет, Песни, романсы и хоры на стихи классиков русской, дагестанской литературы и народные тексты (издано в трех томах). Вокально-хоровые циклы, в том числе, Песни горского мальчика, сочинения для детей. Является одним из авторов Школы игры на фортепиано (Махачкала 1961). Дагиров оркестровал оперу Г.Гасанова Хочбар. Музыка к тридцати спектаклям кумыкского, аварского, лезгинского и армянского театров, в том числе Король Лир В. Шекспира, Принцесса Турандот Ф. Шиллера, Свадьба на войне А-В. Сулейманова, Айгази А. Салаватова, Что тот солдат, что этот Б. Брехта. Музыкальная комедия Проделки Хизри-Мизри.

Награды и премии 
 Лауреат Государственной премии ДАССР (1959)
 Заслуженный деятель искусств ДАССР (1960)
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (23.04.1960)
 лауреат премии имени Гамзата Цадасы ДАССР (1967)
 премия Международного театрального фестиваля пьес Б. Брехта (1981)
 Народный артист РСФСР (15.01.1982)
 Лауреат Государственной премии Республики Дагестан (1995)
 Орден Трудового Красного Знамени

Литература 
 Коркмасова М. — Дагестанская симфония. Исследование. Махачкала, 1990.
 Якубов М. — Творчество композиторов Дагестана, Махачкала, 1961
 Якубов М. — Наби Дагиров. Махачкала. 1969
 Очерки истории дагестанского советского искусства. М. 1987.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 4-го созыва
Выпускники Махачкалинского музыкального училища
Лауреаты республиканской премии имени Гамзата Цадасы
Заслуженные деятели искусств Дагестанской АССР